William Tell – film del 1924 diretto da Bryan Foy
 William Tell – film del 1953 diretto da Jack Cardiff

Pagine correlate 
 Guglielmo Tell (disambigua)
 Guillaume Tell
 Wilhelm Tell